Kids’ Choice Awards (другие названия Nickelodeon Kids’ Choice Awards, KCAs и Nick Choice Awards) — ежегодная кинопремия, вручаемая кабельным телевизионным каналом Nickelodeon. Вручается с 1988 года по результатам голосования зрителей канала Nickelodeon субботним вечером в конце марта или начале апреля. Победители получают оранжевую статуэтку в виде дирижабля, которая функционирует как калейдоскоп. С приходом интернета зрителям есть возможность голосовать на официальном сайте «Kids’ Choise Awards».

Церемония награждения сопровождается музыкальным шоу и на ней присутствуют многие знаменитости. В последние годы в шоу были включены slime stunts. Наибольшее количество наград Kids’ Choice Awards получали Уилл Смит (7), Майли Сайрус (6) и Бритни Спирс (5). Вупи Голдберг является единственной актрисой, получившей премию Kids’ Choice Awards, вместе с популярной комбинацией «ЭГОТ» Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. Ведущими церемонии вручения чаще всех становились Рози О’Доннелл (8) и Джек Блэк (3).

История 
Первую церемонию награждения 1988 года, которая называлась The Big Ballot, вели Alan Goodman, Albie Hecht и Fred Seibert. Бюллетени проголосовавших детей подсчитывались заранее, затем записывалось интервью с победителями, которое и показывали по телевидению. В 1988 году премия была переименована в Kids’ Choice Awards и церемония награждения стала проводиться в прямом эфире.

Современный вид награда приобрела в 1990 году. Единственное изменение было сделано в 2010 году — на награду был нанесён изменившийся логотип канала.

После распространения Интернета правила голосования изменились. Изначально голосование производилось по телефону, с помощью писем или по карточкам, распространявшимся в сети «Пицца Хат», а с 2007 года голосовать стали только с помощью Интернета. С 2010 года также стала доступна возможность голосования с помощью мобильных телефонов и iPhone.

С 2009 года начали вручать награду в номинации The Big Green Help Award знаменитостям за привлечение внимания к экологическим проблемам. Первым лауреатом в этой номинации стал Леонардо Ди Каприо. В 2010 году эта номинация была переименована в The Big Help Award и её лауреатом стала Мишель Обама.

В отличие от традиционных наград, во время объявления лауреата Kids’ Choice Awards используются не только конверты, но и воздушные шары, футболки, большие буквы и даже ноги (2008).

С ноября 2009 года голосование стало доступным для граждан Канады.

Национальные премии Kids’ Choice Awards существует и в других странах: Бразилии, Великобритании, Австралии, Индонезии, Мексике и России.
С 22 марта 2020 года церемонии Kids’ Choice Awards не будет по причине пандемии коронавируса. Впервые за всю история KCA церемония прошла в онлайн формате.

Награды

Место проведения церемонии 
Обычно церемония вручения премий проводится в Лос-Анджелесе, Калифорния: в Hollywood Bowl, Barker Hangar, Grand Olympic Auditorium, Universal Studios и, чаще всего, Pauley Pavilion.

Таймслот 

Обычно церемония вручения наград транслируется в течение 90 минут с 8:00 PM (ET / PT) до 9:30 PM. С 1996 года время начала церемонии награждения иногда сдвигается из-за премьер некоторых сериалов:

Ведущие церемонии награждения

Ведущие после 2003 года 
После 2003 года на роль ведущих шоу телеканал Nickelodeon стал приглашать знаменитостей, сыгравших в фильмах, которые должны будут вскоре после церемонии награждения выйти в прокат. В 2004 году ведущими шоу стали Камерон Диас и Майк Майерс, что предшествовало будущей премьере мультфильма «Шрек 2». В 2005 году ведущим был Бен Стиллер, озвучивавший готовившийся к выходу мультфильм «Мадагаскар». Джастин Тимберлейк вёл церемонию в связи с премьерой мультфильма «Шрек Третий». В 2006 и 2008 годах ведущим был Джек Блэк, что было связано с выходом на экраны фильмов «Суперначо» и «Кунг-фу панда». В 2009 году для продвижения фильма «Ведьмина гора» церемонию награждения вёл Дуэйн «Скала» Джонсон, а в 2010 — Кевин Джеймс («Одноклассники»). В 2011 году ведущим опять был Джек Блэк, озвучивавший мультфильм «Кунг-фу панда 2». В 2012 году церемонию вёл Уилл Смит, в 2013 году — Джош Дюамель, в 2014 году — Марк Уолберг, в 2015 году — Ник Джонас, в 2016 году — Блейк Шелтон, а в 2017 и в 2018 — Джон Сина.

Ведущие более двух раз 
Чаще всего церемонию награждения вела Рози О’Доннелл. В 2006, 2008 и 2011 годах ведущим был Джек Блэк. По два раза ведущими были Candace Cameron (1990, 1994),Уитни Хьюстон (1995, 1996) и Джон Сина (2017,2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 KCA Fun Facts
 Официальный сайт Indonesian Kids’ Choice Awards
 
 Kids’ Choice Awards на сайте TV.com

Kids’ Choice Awards
Появились в 1988 году в США